Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Piasecki (inżynier)
 Andrzej Piasecki (politolog)
 Andrzej Piasecki (urzędnik)